Belmont Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Belmont Hall (Newark, Delaware), NRHP-ID 83001386
 Belmont Hall (Smyrna, Delaware), NRHP-ID 71000223